Tour Perret bezeichnet folgende Bauwerke:

 Tour Perret (Amiens), ein Hochhaus in Amiens, Frankreich
 Tour Perret (Grenoble), einen Aussichtsturm in Grenoble, Frankreich